Bunium creticum är en flockblommig växtart som beskrevs av D'urv. Bunium creticum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
creticum